Кіров Сергій Миронович (1886-1934) — радянський державний і політичний діяч
 Кіров Микола Іванович (1957) — радянський легкоатлет, олімпійський медаліст

Населені пункти і муніципальні утворення

Росія 
 Кіров — місто, адміністративний центр Кіровської області.
 Муніципальне утворення «Місто Кіров» — муніципальне утворення (міський округ) в Кіровській області.
 Кіров — місто у Кіровському районі Калузької області.
 Міське поселення «Місто Кіров» — муніципальне утворення (міське поселення) у Калузькій області.
 Місто Кіров і Кіровський район — муніципальне утворення (муніципальний район) у Калузькій області.
 Кіров — хутір у Шовгеновському районі Адигеї.
 Кіров — селище у Клинцовському районі Брянської області.
 Кіров — хутір у Подгоренському районі Воронезької області.
 Кіров — хутір в Аксайському районі Ростовської області.
 Кіров — селище у Комсомольському районі Чувашії.
 Кіров — село у Нюрбинському районі Якутії.

Залізничні станції 
 
 Кіров-Котласький

Інші держави 
 Кіров — агромістечко у Наровлянському районі Гомельської області Білорусі.
 Кіров — село в Зугдідському муніципалітеті Грузії.
 Кіров — село у Тарбагатайського районі Східноказахстанської області Казахстану.
 Кіров — село у Дзауському районі Південної Осетії.
 Кіров (раніше Миколаївка) — колишня назва села Амракіц у Лорійській області Вірменії.

Військові кораблі 
 «Кіров» — радянський легкий крейсер проєкту 26
 «Кіров» — радянський важкий атомний крейсер проєкту 1144

Див. також 
 Вулиця Кірова
 Кіровське
 Кіровський
 Петар Киров